Wakid, al-Wakid oder Waked () bezeichnet:

 Abdullah al-Wakid, saudi-arabischer Fußballspieler
 Amr Waked, ägyptischer Schauspieler
 Sharif Waked, palästinensischer Künstler